Vakhtang (en géorgien : ) est un nom géorgien qui fut porté par plusieurs souverains :

Souverains géorgiens 
Vakhtang  d'Ibérie ou saint Vakhtang Gorgasali (440-502 ou 522 ?), un roi chrétien d'Ibérie ;
Vakhtang II de Géorgie (mort en 1292), roi de Géorgie et co-roi d'Iméréthie de 1289 à 1292 ;
Vakhtang III de Géorgie (1276-1308), roi de Géorgie de 1301 à 1307 ;
Vakhtang IV de Géorgie (1413-1446), roi de Géorgie de 1442 à 1446 ;
Vakhtang V de Karthli (1618-1675), roi de Karthli de 1659 à 1675 ;
Vakhtang VI de Karthli (1675-1737), régent de 1703 à 1711/1714 puis roi de Karthli de 1719 à 1724. 

Vakhtang  Tchoutchounaschvili (mort en 1668), roi d'Iméréthie en 1660-1661 et en 1668.

Princes géorgiens 
Vakhtang Bagration, prince géorgien du , fils de David IV de Géorgie ;
Vakhtang  de Moukhran (1510-1580), régent de Karthli de 1569 à 1579.

Monarque géorgien